Натуральне число 1756
 1756 рік до нашої ери
 1756 рік нашої ери